Aapeli steht für:
 Aapeli (Vorname), finnischer Vorname
 Pseudonym des finnischen Schriftstellers Simo Puupponen (1915–1967)